Barkovics Károly (Sopron, 1997. június 3. –) magyar labdarúgó, a Soproni VSE középpályása kölcsönben az SC Soprontól.

Források 
Barkovics Károly adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1997-ben született személyek
Soproniak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Soproni VSE labdarúgói
Élő személyek